Am Schweizer Cup 2016/17 der Damen nahmen 24 Mannschaften teil. Bis zum Viertelfinale hatten die unterklassigen Mannschaften Heimrecht, bis auf den Aufsteiger Portes du Soleil BBC Troistorrents hatten alle NLA-Vertreter in der ersten Runde ein Freilos.

Gewinnerinnen waren die Damen des BC Winterthur, die sich im Finale überraschend gegen den Favoriten BCF Elfic Fribourg durchsetzten. Es ist der erste nationale Titel der Winterthurerinnen.

Austragung

Finalspiel

Weblinks 
 Schweizer Cup auf den Seiten von Swiss Basketball

Einzelnachweise 

Basketballwettbewerb in der Schweiz
Basketballsaison 2016/17
Frauenbasketballwettbewerb